Sornay kan syfta på:
 Sornay, Haute-Saône
 Sornay, Saône-et-Loire